Dobija ist der Familienname der folgenden Personen:
 Ludwik Dobija (1873–1944), polnischer Politiker
 Teresa Dobija (* 1982), polnische Leichtathletin